Ковачевци могу бити:

 Ковачевци (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Ковачевци (Гламоч), насеље у општини Дервента, Федерација БиХ, БиХ
 , насеље у општини Град, Словенија

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка